Маджаре може да се отнася за:

 Маджаре – село в Югозападна България
 Маджаре – село в Югоизточна Сърбия, Пчински окръг, община Прешево

Вижте също 
 Маджари (пояснение)
 Маджарлар